Диджитал (від   — «палець»,  — «пальцевий, цифровий») — сучасне міжнародне науково-технічне поняття, яке в українській мові може мати близькі, але різні значення: дискретний, цифровий, електронний.

Пов'язаний термін

Диджиталізація — оцифровування.

Технічні засоби

Digital Visual Interface (DVI) — стандарт розніму, штекеру для передачі зображення
Digital Video Interactive (DVI) — стандарт фірми Intel, для передачі відеозображень
Digital Theatre Systems (DTS) — система стиснення звуку

Організації
 Digital Research — американська фірма, виробник софтвер
 Digital Equipment Corporation — американська комп'ютерна компанія

Музика
 Digital — сингл гурту Joy Division
 Digital — пісня з альбому Three Ringz репера T-Pain
 Digital — пісня з альбому The DeAndre Way репера Soulja Boy
 D.I.G.I.T.A.L. — альбом американського репера KRS-one

Ігри
 Digital: A Love Story — комп'ютерна гра, створена Христин Лав (Christine Love) в 2010 р.

Див.також
Аналоговість